Brian Edward Bellows (né le  à Saint Catharines dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel retraité qui a évolué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) entre 1982 et 1999.

Carrière

Statistiques 

|-  
|  1980-1981|| Rangers de Kitchener|| LHO|| 66|| 49|| 67|| 116|| 23|| 16|| 14|| 13|| 27|| 13
|-   
| 1981-1982|| Rangers de Kitchener|| LHO|| 47|| 45|| 52|| 97|| 23|| 15|| 16|| 13|| 29|| 11
|- 
| 1982-1983|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 78|| 35|| 30|| 65|| 27|| 9|| 5|| 4|| 9|| 18
|-  
| 1983-1984|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 78|| 41|| 42|| 83|| 66|| 16|| 2|| 12|| 14|| 6
|- 
| 1984-1985|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 78|| 26|| 36|| 62|| 72|| 9|| 2|| 4|| 6|| 9
|-  
| 1985-1986|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 77|| 31|| 48|| 79|| 46|| 5|| 5|| 0|| 5|| 16
|- 
| 1986-1987|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 65|| 26|| 27|| 53|| 34|| || || || ||  
|-  
| 1987-1988|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 77|| 40|| 41|| 81|| 81|| || || || || 
|- 
| 1988-1989|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 60|| 23|| 27|| 50|| 55|| 5|| 2|| 3|| 5|| 8
|- 
| 1989-1990|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 55|| 44|| 99|| 72|| 7|| 4|| 3|| 7|| 10
|- 
| 1990-1991|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 35|| 40|| 75|| 43|| 23|| 10|| 19|| 29|| 30
|-  
| 1991-1992|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 30|| 45|| 75|| 41|| 7|| 4|| 4|| 8|| 14
|- 
| 1992-1993|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 82|| 40|| 48||  88|| 44|| 18|| 6|| 9|| 15|| 18
|-  
| 1993-1994|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 77|| 33|| 38|| 71|| 36|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2
|- 
| 1994-1995|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 41|| 8|| 8|| 16|| 8 || || || || || 
|-   
| 1995-1996|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 79|| 23|| 26|| 49|| 39|| 6|| 2|| 0||  2|| 4
|- 
| rowspan="2"|1996-1997|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 73|| 15|| 31|| 46|| 60|| 23|| 8|| 8|| 16|| 56
|- 
|| Mighty Ducks d’Anaheim|| LNH|| 62|| 15|| 13|| 28|| 22|| 11|| 2|| 4|| 6|| 2
|-   
| 1997-1998|| Capitals de Berlin|| DEL|| 31|| 15|| 17|| 32|| 18 || || || || || 
|-  
| 1997-1998|| Capitals de Washington|| LNH|| 11|| 6|| 3|| 9|| 6|| 21|| 6|| 7|| 13|| 6
|- 
| 1998-1999|| Capitals de Washington|| LNH|| 76|| 17|| 19|| 36|| 26 || || || || || 

| 113|| 94|| 119|| 213|| 46|| 31|| 30|| 26|| 56|| 24

| || 485|| 537|| || 718|| 143|| 51|| 71|| 122|| 143

Notes et références 

Naissance en septembre 1964
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du BSC Preussen
Gagnant du trophée George-Parsons
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Stanley
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Saint Catharines